Gassenmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gassenmeier (1913–1952), deutscher Maler
 Michael Gassenmeier (* 1943), deutscher Anglist

Siehe auch:
 Gassenmeyer